Новослободка, также известна как Новая Слободка — деревня в Свердловском районе Орловской области. Входит в состав Богодуховского сельского поселения. Население —  чел. () (по другим данным — 5 чел. ).

История

География 
Деревня находится в центральной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности и расположена по берегу реки Неручь.

Уличная сеть представлена одним объектом: ул. Новослободская.

Абсолютная высота 186 метров выше уровнем моря.
 Географическое положение
Расстояние до

районного центра посёлка городского типа Змиёвка: 22 км.

областного центра города Орёл: 22 км.

Население 

 Национальный и гендерный состав
Опубликованные данные Всероссийской переписи в 2010 году, показывают, что в гендерной структуре населения мужчины составляли 33,3 %, женщины — 66,7 %. Общая численность населения деревни, информация о количестве мужчины и женщин, не отображалось в целях защиты конфиденциальности данных.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 5 чел.

Инфраструктура 
Жители занимаются сельским хозяйством.

Транспорт 
Проселочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты на реке Неручь
Населённые пункты Свердловского района (Орловская область)